Rywalizacja kobiet w gigancie równoległym podczas mistrzostw świata w Rogli została rozegrana na trasie o nazwie Jasa. Kwalifikacje rozegrano 1 marca o 9:00, z kolei biegi finałowe tego samego dnia o 14:00. Złoty medal wywalczyła reprezentantka Niemiec Selina Jörg, która w dużym finale pokonała Sofiję Nadyrszynę. W małym finale triumfowała Julia Dujmovits, zdobywając tym samym brązowy medal.

Kwalifikacje

Finały 
Opracowano na podstawie materiału źródłowego:

Przypisy 

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Dowolnym i Snowboardingu 2021